Макхейл () — фамилия. Известные носители:
 Макхейл, Кевин (род. 1957) — американский профессиональный баскетболист хорвато-ирландского происхождения.
 Макхейл, Кевин (актёр) (род. 1988) — американский актёр и певец.
 Макхейл, Кристина (род. 1992) — американская теннисистка ирландско-латиноамериканского происхождения.
 Макхейл, Дезмонт (род. 1946) — ирландский учёный-математик.
 Макхейл, Джоэл (род. 1971) — американский актёр
 Макхейл, Эвелин (1923—1947) — американский бухгалтер.